Di seguito una lista di asteroidi dal numero 220001 al 221000 con data di scoperta e scopritore.

220001-220100 

|- 
|  220001 - 
|   
|  6 agosto 2002 
|  NEAT
|- 
|  220002 - 
|   
|  5 agosto 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220003 - 
|   
|  5 agosto 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220004 - 
|   
|  9 agosto 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220005 - 
|   
|  10 agosto 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220006 - 
|   
|  14 agosto 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220007 - 
|   
|  14 agosto 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220008 - 
|   
|  12 agosto 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220009 - 
|   
|  12 agosto 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220010 - 
|   
|  14 agosto 2002 
|  NEAT
|- 
|  220011 - 
|   
|  15 agosto 2002 
|  NEAT
|- 
|  220012 - 
|   
|  13 agosto 2002 
|  LONEOS
|- 
|  220013 - 
|   
|  14 agosto 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220014 - 
|   
|  15 agosto 2002 
|  LONEOS
|- 
|  220015 - 
|   
|  8 agosto 2002 
|  Hönig, S. F.
|- 
|  220016 - 
|   
|  14 agosto 2002 
|  NEAT
|- 
|  220017 - 
|   
|  14 agosto 2002 
|  NEAT
|- 
|  220018 - 
|   
|  17 agosto 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220019 - 
|   
|  24 agosto 2002 
|  NEAT
|- 
|  220020 - 
|   
|  26 agosto 2002 
|  NEAT
|- 
|  220021 - 
|   
|  28 agosto 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220022 - 
|   
|  28 agosto 2002 
|  NEAT
|- 
|  220023 - 
|   
|  30 agosto 2002 
|  NEAT
|- 
|  220024 - 
|   
|  30 agosto 2002 
|  LONEOS
|- 
|  220025 - 
|   
|  28 agosto 2002 
|  Matson, R.
|- 
|  220026 - 
|   
|  17 agosto 2002 
|  Lowe, A.
|- 
|  220027 - 
|   
|  17 agosto 2002 
|  Lowe, A.
|- 
|  220028 - 
|   
|  30 agosto 2002 
|  NEAT
|- 
|  220029 - 
|   
|  18 agosto 2002 
|  NEAT
|- 
|  220030 - 
|   
|  29 agosto 2002 
|  NEAT
|- 
|  220031 - 
|   
|  17 agosto 2002 
|  NEAT
|- 
|  220032 - 
|   
|  17 agosto 2002 
|  NEAT
|- 
|  220033 - 
|   
|  29 agosto 2002 
|  NEAT
|- 
|  220034 - 
|   
|  4 settembre 2002 
|  LONEOS
|- 
|  220035 - 
|   
|  1 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220036 - 
|   
|  4 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220037 - 
|   
|  5 settembre 2002 
|  LONEOS
|- 
|  220038 - 
|   
|  5 settembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220039 - 
|   
|  5 settembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220040 - 
|   
|  5 settembre 2002 
|  LONEOS
|- 
|  220041 - 
|   
|  5 settembre 2002 
|  LONEOS
|- 
|  220042 - 
|   
|  3 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220043 - 
|   
|  4 settembre 2002 
|  LONEOS
|- 
|  220044 - 
|   
|  4 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220045 - 
|   
|  5 settembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220046 - 
|   
|  5 settembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220047 - 
|   
|  5 settembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220048 - 
|   
|  5 settembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220049 - 
|   
|  5 settembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220050 - 
|   
|  5 settembre 2002 
|  LONEOS
|- 
|  220051 - 
|   
|  5 settembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220052 - 
|   
|  5 settembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220053 - 
|   
|  5 settembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220054 - 
|   
|  6 settembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220055 - 
|   
|  6 settembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220056 - 
|   
|  5 settembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220057 - 
|   
|  5 settembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220058 - 
|   
|  7 settembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220059 - 
|   
|  8 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220060 - 
|   
|  11 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220061 - 
|   
|  10 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220062 - 
|   
|  11 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220063 - 
|   
|  11 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220064 - 
|   
|  11 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220065 - 
|   
|  12 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220066 - 
|   
|  12 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220067 - 
|   
|  12 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220068 - 
|   
|  10 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220069 - 
|   
|  11 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220070 - 
|   
|  12 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220071 - 
|   
|  12 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220072 - 
|   
|  13 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220073 - 
|   
|  13 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220074 - 
|   
|  12 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220075 - 
|   
|  13 settembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220076 - 
|   
|  14 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220077 - 
|   
|  14 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220078 - 
|   
|  15 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220079 - 
|   
|  13 settembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220080 - 
|   
|  15 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220081 - 
|   
|  14 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220082 - 
|   
|  14 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220083 - 
|   
|  4 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220084 - 
|   
|  26 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220085 - 
|   
|  27 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220086 - 
|   
|  27 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220087 - 
|   
|  27 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220088 - 
|   
|  27 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220089 - 
|   
|  26 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220090 - 
|   
|  28 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220091 - 
|   
|  28 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220092 - 
|   
|  29 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220093 - 
|   
|  30 settembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220094 - 
|   
|  30 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220095 - 
|   
|  28 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220096 - 
|   
|  28 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220097 - 
|   
|  29 settembre 2002 
|  Spacewatch
|- 
|  220098 - 
|   
|  30 settembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220099 - 
|   
|  30 settembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220100 - 
|   
|  30 settembre 2002 
|  NEAT
|}

220101-220200 

|- 
|  220101 - 
|   
|  30 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220102 - 
|   
|  16 settembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220103 - 
|   
|  1 ottobre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220104 - 
|   
|  2 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220105 - 
|   
|  2 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220106 - 
|   
|  2 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220107 - 
|   
|  2 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220108 - 
|   
|  2 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220109 - 
|   
|  2 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220110 - 
|   
|  2 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220111 - 
|   
|  2 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220112 - 
|   
|  2 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220113 - 
|   
|  2 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220114 - 
|   
|  2 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220115 - 
|   
|  2 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220116 - 
|   
|  2 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220117 - 
|   
|  2 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220118 - 
|   
|  2 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220119 - 
|   
|  2 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220120 - 
|   
|  2 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220121 - 
|   
|  2 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220122 - 
|   
|  1 ottobre 2002 
|  LONEOS
|- 
|  220123 - 
|   
|  5 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220124 - 
|   
|  5 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220125 - 
|   
|  6 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220126 - 
|   
|  3 ottobre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220127 - 
|   
|  1 ottobre 2002 
|  LONEOS
|- 
|  220128 - 
|   
|  1 ottobre 2002 
|  LONEOS
|- 
|  220129 - 
|   
|  1 ottobre 2002 
|  LONEOS
|- 
|  220130 - 
|   
|  1 ottobre 2002 
|  LONEOS
|- 
|  220131 - 
|   
|  1 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220132 - 
|   
|  3 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220133 - 
|   
|  3 ottobre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220134 - 
|   
|  3 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220135 - 
|   
|  4 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220136 - 
|   
|  4 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220137 - 
|   
|  3 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220138 - 
|   
|  3 ottobre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220139 - 
|   
|  3 ottobre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220140 - 
|   
|  4 ottobre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220141 - 
|   
|  4 ottobre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220142 - 
|   
|  4 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220143 - 
|   
|  4 ottobre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220144 - 
|   
|  4 ottobre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220145 - 
|   
|  4 ottobre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220146 - 
|   
|  5 ottobre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220147 - 
|   
|  5 ottobre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220148 - 
|   
|  3 ottobre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220149 - 
|   
|  3 ottobre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220150 - 
|   
|  4 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220151 - 
|   
|  4 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220152 - 
|   
|  4 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220153 - 
|   
|  4 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220154 - 
|   
|  4 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220155 - 
|   
|  5 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220156 - 
|   
|  6 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220157 - 
|   
|  6 ottobre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220158 - 
|   
|  9 ottobre 2002 
|  Spacewatch
|- 
|  220159 - 
|   
|  10 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220160 - 
|   
|  7 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220161 - 
|   
|  8 ottobre 2002 
|  LONEOS
|- 
|  220162 - 
|   
|  9 ottobre 2002 
|  LONEOS
|- 
|  220163 - 
|   
|  9 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220164 - 
|   
|  9 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220165 - 
|   
|  9 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220166 - 
|   
|  9 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220167 - 
|   
|  10 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220168 - 
|   
|  10 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220169 - 
|   
|  10 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220170 - 
|   
|  10 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220171 - 
|   
|  10 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220172 - 
|   
|  12 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220173 - 
|   
|  4 ottobre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220174 - 
|   
|  5 ottobre 2002 
|  Sloan Digital Sky Survey
|- 
|  220175 - 
|   
|  5 ottobre 2002 
|  Sloan Digital Sky Survey
|- 
|  220176 - 
|   
|  15 ottobre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220177 - 
|   
|  28 ottobre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220178 - 
|   
|  28 ottobre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220179 - 
|   
|  28 ottobre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220180 - 
|   
|  29 ottobre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220181 - 
|   
|  28 ottobre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220182 - 
|   
|  31 ottobre 2002 
|  LONEOS
|- 
|  220183 - 
|   
|  31 ottobre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220184 - 
|   
|  29 ottobre 2002 
|  Sloan Digital Sky Survey
|- 
|  220185 - 
|   
|  29 ottobre 2002 
|  Sloan Digital Sky Survey
|- 
|  220186 - 
|   
|  29 ottobre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220187 - 
|   
|  30 ottobre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220188 - 
|   
|  1 novembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220189 - 
|   
|  4 novembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220190 - 
|   
|  1 novembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220191 - 
|   
|  1 novembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220192 - 
|   
|  1 novembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220193 - 
|   
|  5 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220194 - 
|   
|  5 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220195 - 
|   
|  4 novembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220196 - 
|   
|  4 novembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220197 - 
|   
|  5 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220198 - 
|   
|  5 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220199 - 
|   
|  5 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220200 - 
|   
|  5 novembre 2002 
|  LINEAR
|}

220201-220300 

|- 
|  220201 - 
|   
|  5 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220202 - 
|   
|  5 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220203 - 
|   
|  5 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220204 - 
|   
|  5 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220205 - 
|   
|  5 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220206 - 
|   
|  5 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220207 - 
|   
|  1 novembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220208 - 
|   
|  4 novembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220209 - 
|   
|  5 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220210 - 
|   
|  5 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220211 - 
|   
|  6 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220212 - 
|   
|  6 novembre 2002 
|  LONEOS
|- 
|  220213 - 
|   
|  7 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220214 - 
|   
|  7 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220215 - 
|   
|  8 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220216 - 
|   
|  11 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220217 - 
|   
|  11 novembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220218 - 
|   
|  12 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220219 - 
|   
|  13 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220220 - 
|   
|  13 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220221 - 
|   
|  10 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220222 - 
|   
|  12 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220223 - 
|   
|  12 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220224 - 
|   
|  13 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220225 - 
|   
|  13 novembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220226 - 
|   
|  15 novembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220227 - 
|   
|  12 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220228 - 
|   
|  6 novembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220229 Hegedüs 
|   
|  1 novembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220230 - 
|   
|  4 novembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220231 - 
|   
|  23 novembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220232 - 
|   
|  24 novembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220233 - 
|   
|  28 novembre 2002 
|  LONEOS
|- 
|  220234 - 
|   
|  24 novembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220235 - 
|   
|  1 dicembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220236 - 
|   
|  2 dicembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220237 - 
|   
|  3 dicembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220238 - 
|   
|  3 dicembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220239 - 
|   
|  2 dicembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220240 - 
|   
|  5 dicembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220241 - 
|   
|  5 dicembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220242 - 
|   
|  5 dicembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220243 - 
|   
|  6 dicembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220244 - 
|   
|  8 dicembre 2002 
|  Yeung, W. K. Y.
|- 
|  220245 - 
|   
|  10 dicembre 2002 
|  Badlands
|- 
|  220246 - 
|   
|  8 dicembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220247 - 
|   
|  11 dicembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220248 - 
|   
|  11 dicembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220249 - 
|   
|  11 dicembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220250 - 
|   
|  11 dicembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220251 - 
|   
|  11 dicembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220252 - 
|   
|  12 dicembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220253 - 
|   
|  5 dicembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220254 - 
|   
|  5 dicembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220255 - 
|   
|  5 dicembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220256 - 
|   
|  10 dicembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220257 - 
|   
|  7 dicembre 2002 
|  NEAT
|- 
|  220258 - 
|   
|  31 dicembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220259 - 
|   
|  31 dicembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220260 - 
|   
|  31 dicembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220261 - 
|   
|  31 dicembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220262 - 
|   
|  31 dicembre 2002 
|  LINEAR
|- 
|  220263 - 
|   
|  1 gennaio 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220264 - 
|   
|  5 gennaio 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220265 - 
|   
|  4 gennaio 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220266 - 
|   
|  4 gennaio 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220267 - 
|   
|  7 gennaio 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220268 - 
|   
|  7 gennaio 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220269 - 
|   
|  5 gennaio 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220270 - 
|   
|  5 gennaio 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220271 - 
|   
|  5 gennaio 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220272 - 
|   
|  8 gennaio 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220273 - 
|   
|  10 gennaio 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220274 - 
|   
|  10 gennaio 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220275 - 
|   
|  10 gennaio 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220276 - 
|   
|  1 gennaio 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220277 - 
|   
|  26 gennaio 2003 
|  NEAT
|- 
|  220278 - 
|   
|  26 gennaio 2003 
|  NEAT
|- 
|  220279 - 
|   
|  27 gennaio 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220280 - 
|   
|  27 gennaio 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220281 - 
|   
|  28 gennaio 2003 
|  NEAT
|- 
|  220282 - 
|   
|  26 gennaio 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220283 - 
|   
|  29 gennaio 2003 
|  NEAT
|- 
|  220284 - 
|   
|  28 gennaio 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220285 - 
|   
|  30 gennaio 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220286 - 
|   
|  28 gennaio 2003 
|  NEAT
|- 
|  220287 - 
|   
|  30 gennaio 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220288 - 
|   
|  31 gennaio 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220289 - 
|   
|  31 gennaio 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220290 - 
|   
|  28 gennaio 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220291 - 
|   
|  2 febbraio 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220292 - 
|   
|  2 febbraio 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220293 - 
|   
|  2 febbraio 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220294 - 
|   
|  6 febbraio 2003 
|  NEAT
|- 
|  220295 - 
|   
|  6 febbraio 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220296 - 
|   
|  13 febbraio 2003 
|  Michelsen, R., Masi, G.
|- 
|  220297 - 
|   
|  10 febbraio 2003 
|  Bickel, W.
|- 
|  220298 - 
|   
|  19 febbraio 2003 
|  NEAT
|- 
|  220299 - 
|   
|  5 marzo 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220300 - 
|   
|  5 marzo 2003 
|  LINEAR
|}

220301-220400 

|- 
|  220301 - 
|   
|  5 marzo 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220302 - 
|   
|  6 marzo 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220303 - 
|   
|  6 marzo 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220304 - 
|   
|  6 marzo 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220305 - 
|   
|  5 marzo 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220306 - 
|   
|  6 marzo 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220307 - 
|   
|  6 marzo 2003 
|  NEAT
|- 
|  220308 - 
|   
|  7 marzo 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220309 - 
|   
|  8 marzo 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220310 - 
|   
|  8 marzo 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220311 - 
|   
|  10 marzo 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220312 - 
|   
|  10 marzo 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220313 - 
|   
|  7 marzo 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220314 - 
|   
|  8 marzo 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220315 - 
|   
|  14 marzo 2003 
|  NEAT
|- 
|  220316 - 
|   
|  11 marzo 2003 
|  CINEOS
|- 
|  220317 - 
|   
|  9 marzo 2003 
|  NEAT
|- 
|  220318 - 
|   
|  10 marzo 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220319 - 
|   
|  31 marzo 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220320 - 
|   
|  23 marzo 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220321 - 
|   
|  22 marzo 2003 
|  Uppsala-DLR Asteroid Survey
|- 
|  220322 - 
|   
|  24 marzo 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220323 - 
|   
|  24 marzo 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220324 - 
|   
|  23 marzo 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220325 - 
|   
|  25 marzo 2003 
|  NEAT
|- 
|  220326 - 
|   
|  26 marzo 2003 
|  NEAT
|- 
|  220327 - 
|   
|  27 marzo 2003 
|  NEAT
|- 
|  220328 - 
|   
|  30 marzo 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220329 - 
|   
|  30 marzo 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220330 - 
|   
|  23 marzo 2003 
|  Tucker, R. A.
|- 
|  220331 - 
|   
|  30 marzo 2003 
|  Buie, M. W.
|- 
|  220332 - 
|   
|  26 marzo 2003 
|  NEAT
|- 
|  220333 - 
|   
|  27 marzo 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220334 - 
|   
|  1 aprile 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220335 - 
|   
|  3 aprile 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220336 - 
|   
|  3 aprile 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220337 - 
|   
|  1 aprile 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220338 - 
|   
|  1 aprile 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220339 - 
|   
|  4 aprile 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220340 - 
|   
|  4 aprile 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220341 - 
|   
|  5 aprile 2003 
|  Broughton, J.
|- 
|  220342 - 
|   
|  7 aprile 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220343 - 
|   
|  8 aprile 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220344 - 
|   
|  9 aprile 2003 
|  NEAT
|- 
|  220345 - 
|   
|  9 aprile 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220346 - 
|   
|  1 aprile 2003 
|  Buie, M. W.
|- 
|  220347 - 
|   
|  11 aprile 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220348 - 
|   
|  24 aprile 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220349 - 
|   
|  26 aprile 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220350 - 
|   
|  24 aprile 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220351 - 
|   
|  24 aprile 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220352 - 
|   
|  25 aprile 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220353 - 
|   
|  25 aprile 2003 
|  CINEOS
|- 
|  220354 - 
|   
|  1 maggio 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220355 - 
|   
|  3 maggio 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220356 - 
|   
|  6 maggio 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220357 - 
|   
|  26 giugno 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220358 - 
|   
|  26 giugno 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220359 - 
|   
|  1 luglio 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220360 - 
|   
|  1 luglio 2003 
|  NEAT
|- 
|  220361 - 
|   
|  6 luglio 2003 
|  Ryan, W. H., Martinez, C. T.
|- 
|  220362 - 
|   
|  7 luglio 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220363 - 
|   
|  8 luglio 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220364 - 
|   
|  5 luglio 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220365 - 
|   
|  4 luglio 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220366 - 
|   
|  22 luglio 2003 
|  NEAT
|- 
|  220367 - 
|   
|  26 luglio 2003 
|  Broughton, J.
|- 
|  220368 - 
|   
|  23 luglio 2003 
|  NEAT
|- 
|  220369 - 
|   
|  25 luglio 2003 
|  NEAT
|- 
|  220370 - 
|   
|  27 luglio 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220371 - 
|   
|  28 luglio 2003 
|  NEAT
|- 
|  220372 - 
|   
|  22 luglio 2003 
|  NEAT
|- 
|  220373 - 
|   
|  22 luglio 2003 
|  NEAT
|- 
|  220374 - 
|   
|  24 luglio 2003 
|  NEAT
|- 
|  220375 - 
|   
|  24 luglio 2003 
|  NEAT
|- 
|  220376 - 
|   
|  23 luglio 2003 
|  NEAT
|- 
|  220377 - 
|  2003 PV 
|  1 agosto 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220378 - 
|  2003 QQ 
|  18 agosto 2003 
|  CINEOS
|- 
|  220379 - 
|   
|  18 agosto 2003 
|  CINEOS
|- 
|  220380 - 
|   
|  20 agosto 2003 
|  NEAT
|- 
|  220381 - 
|   
|  20 agosto 2003 
|  NEAT
|- 
|  220382 - 
|   
|  20 agosto 2003 
|  Broughton, J.
|- 
|  220383 - 
|   
|  22 agosto 2003 
|  NEAT
|- 
|  220384 - 
|   
|  23 agosto 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220385 - 
|   
|  23 agosto 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220386 - 
|   
|  23 agosto 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220387 - 
|   
|  20 agosto 2003 
|  CINEOS
|- 
|  220388 - 
|   
|  22 agosto 2003 
|  NEAT
|- 
|  220389 - 
|   
|  25 agosto 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220390 - 
|   
|  23 agosto 2003 
|  NEAT
|- 
|  220391 - 
|   
|  23 agosto 2003 
|  NEAT
|- 
|  220392 - 
|   
|  24 agosto 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220393 - 
|   
|  25 agosto 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220394 - 
|   
|  30 agosto 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220395 - 
|   
|  31 agosto 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220396 - 
|   
|  3 settembre 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220397 - 
|   
|  12 settembre 2003 
|  Young, J. W.
|- 
|  220398 - 
|   
|  13 settembre 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220399 - 
|   
|  15 settembre 2003 
|  NEAT
|- 
|  220400 - 
|   
|  15 settembre 2003 
|  LONEOS
|}

220401-220500 

|- 
|  220401 - 
|   
|  16 settembre 2003 
|  NEAT
|- 
|  220402 - 
|   
|  16 settembre 2003 
|  NEAT
|- 
|  220403 - 
|   
|  18 settembre 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220404 - 
|   
|  16 settembre 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220405 - 
|   
|  16 settembre 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220406 - 
|   
|  16 settembre 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220407 - 
|   
|  17 settembre 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220408 - 
|   
|  18 settembre 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220409 - 
|   
|  18 settembre 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220410 - 
|   
|  18 settembre 2003 
|  NEAT
|- 
|  220411 - 
|   
|  18 settembre 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220412 - 
|   
|  20 settembre 2003 
|  NEAT
|- 
|  220413 - 
|   
|  20 settembre 2003 
|  NEAT
|- 
|  220414 - 
|   
|  20 settembre 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220415 - 
|   
|  20 settembre 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220416 - 
|   
|  20 settembre 2003 
|  NEAT
|- 
|  220417 - 
|   
|  21 settembre 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220418 Golovyno 
|   
|  23 settembre 2003 
|  Andrushivka
|- 
|  220419 - 
|   
|  24 settembre 2003 
|  NEAT
|- 
|  220420 - 
|   
|  24 settembre 2003 
|  NEAT
|- 
|  220421 - 
|   
|  26 settembre 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220422 - 
|   
|  28 settembre 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220423 - 
|   
|  20 settembre 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220424 - 
|   
|  29 settembre 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220425 - 
|   
|  17 settembre 2003 
|  NEAT
|- 
|  220426 - 
|   
|  22 settembre 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220427 - 
|   
|  3 ottobre 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220428 - 
|   
|  17 ottobre 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220429 - 
|   
|  17 ottobre 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220430 - 
|   
|  18 ottobre 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220431 - 
|   
|  18 ottobre 2003 
|  NEAT
|- 
|  220432 - 
|   
|  16 ottobre 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220433 - 
|   
|  21 ottobre 2003 
|  NEAT
|- 
|  220434 - 
|   
|  23 ottobre 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220435 - 
|   
|  27 ottobre 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220436 - 
|   
|  30 ottobre 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220437 - 
|   
|  16 ottobre 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220438 - 
|   
|  18 novembre 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220439 - 
|   
|  18 novembre 2003 
|  NEAT
|- 
|  220440 - 
|   
|  19 novembre 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220441 - 
|   
|  21 novembre 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220442 - 
|   
|  18 novembre 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220443 - 
|   
|  21 novembre 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220444 - 
|   
|  23 novembre 2003 
|  Buie, M. W.
|- 
|  220445 - 
|   
|  24 novembre 2003 
|  LONEOS
|- 
|  220446 - 
|   
|  17 dicembre 2003 
|  NEAT
|- 
|  220447 - 
|   
|  19 dicembre 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220448 - 
|   
|  19 dicembre 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220449 - 
|   
|  22 dicembre 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220450 - 
|   
|  23 dicembre 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220451 - 
|   
|  23 dicembre 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220452 - 
|   
|  27 dicembre 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220453 - 
|   
|  27 dicembre 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220454 - 
|   
|  28 dicembre 2003 
|  LINEAR
|- 
|  220455 - 
|   
|  17 dicembre 2003 
|  Spacewatch
|- 
|  220456 - 
|   
|  13 gennaio 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220457 - 
|   
|  17 gennaio 2004 
|  NEAT
|- 
|  220458 - 
|   
|  16 gennaio 2004 
|  NEAT
|- 
|  220459 - 
|   
|  19 gennaio 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220460 - 
|   
|  18 gennaio 2004 
|  NEAT
|- 
|  220461 - 
|   
|  19 gennaio 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220462 - 
|   
|  19 gennaio 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220463 - 
|   
|  21 gennaio 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220464 - 
|   
|  21 gennaio 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220465 - 
|   
|  21 gennaio 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220466 - 
|   
|  23 gennaio 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220467 - 
|   
|  24 gennaio 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220468 - 
|   
|  22 gennaio 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220469 - 
|   
|  22 gennaio 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220470 - 
|   
|  27 gennaio 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220471 - 
|   
|  29 gennaio 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220472 - 
|   
|  18 gennaio 2004 
|  NEAT
|- 
|  220473 - 
|   
|  28 gennaio 2004 
|  CSS
|- 
|  220474 - 
|   
|  19 gennaio 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220475 - 
|   
|  19 gennaio 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220476 - 
|   
|  10 febbraio 2004 
|  NEAT
|- 
|  220477 - 
|   
|  11 febbraio 2004 
|  NEAT
|- 
|  220478 - 
|   
|  11 febbraio 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220479 - 
|   
|  12 febbraio 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220480 - 
|   
|  10 febbraio 2004 
|  NEAT
|- 
|  220481 - 
|   
|  12 febbraio 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220482 - 
|   
|  11 febbraio 2004 
|  NEAT
|- 
|  220483 - 
|   
|  11 febbraio 2004 
|  NEAT
|- 
|  220484 - 
|   
|  12 febbraio 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220485 - 
|   
|  12 febbraio 2004 
|  NEAT
|- 
|  220486 - 
|   
|  11 febbraio 2004 
|  NEAT
|- 
|  220487 - 
|   
|  11 febbraio 2004 
|  NEAT
|- 
|  220488 - 
|   
|  12 febbraio 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220489 - 
|   
|  13 febbraio 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220490 - 
|   
|  13 febbraio 2004 
|  NEAT
|- 
|  220491 - 
|   
|  12 febbraio 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220492 - 
|   
|  12 febbraio 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220493 - 
|   
|  14 febbraio 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220494 - 
|  2004 DK 
|  16 febbraio 2004 
|  Yeung, W. K. Y.
|- 
|  220495 Margarethe 
|  2004 DO 
|  17 febbraio 2004 
|  Apitzsch, R.
|- 
|  220496 - 
|   
|  16 febbraio 2004 
|  Uppsala-DLR Asteroid Survey
|- 
|  220497 - 
|   
|  16 febbraio 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220498 - 
|   
|  18 febbraio 2004 
|  NEAT
|- 
|  220499 - 
|   
|  16 febbraio 2004 
|  Yeung, W. K. Y.
|- 
|  220500 - 
|   
|  16 febbraio 2004 
|  Spacewatch
|}

220501-220600 

|- 
|  220501 - 
|   
|  18 febbraio 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220502 - 
|   
|  17 febbraio 2004 
|  CSS
|- 
|  220503 - 
|   
|  17 febbraio 2004 
|  CSS
|- 
|  220504 - 
|   
|  17 febbraio 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220505 - 
|   
|  18 febbraio 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220506 - 
|   
|  19 febbraio 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220507 - 
|   
|  25 febbraio 2004 
|  Yeung, W. K. Y.
|- 
|  220508 - 
|   
|  19 febbraio 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220509 - 
|   
|  26 febbraio 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220510 - 
|   
|  12 marzo 2004 
|  NEAT
|- 
|  220511 - 
|   
|  15 marzo 2004 
|  NEAT
|- 
|  220512 - 
|   
|  12 marzo 2004 
|  NEAT
|- 
|  220513 - 
|   
|  14 marzo 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220514 - 
|   
|  15 marzo 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220515 - 
|   
|  15 marzo 2004 
|  Yeung, W. K. Y.
|- 
|  220516 - 
|   
|  15 marzo 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220517 - 
|   
|  12 marzo 2004 
|  NEAT
|- 
|  220518 - 
|   
|  15 marzo 2004 
|  NEAT
|- 
|  220519 - 
|   
|  11 marzo 2004 
|  NEAT
|- 
|  220520 - 
|   
|  13 marzo 2004 
|  NEAT
|- 
|  220521 - 
|   
|  15 marzo 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220522 - 
|   
|  15 marzo 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220523 - 
|   
|  15 marzo 2004 
|  CSS
|- 
|  220524 - 
|   
|  15 marzo 2004 
|  CSS
|- 
|  220525 - 
|   
|  14 marzo 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220526 - 
|   
|  15 marzo 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220527 - 
|   
|  11 marzo 2004 
|  NEAT
|- 
|  220528 - 
|   
|  14 marzo 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220529 - 
|   
|  28 marzo 2004 
|  Yeung, W. K. Y.
|- 
|  220530 - 
|   
|  26 marzo 2004 
|  Deep Lens Survey
|- 
|  220531 - 
|   
|  17 marzo 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220532 - 
|   
|  17 marzo 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220533 - 
|   
|  29 marzo 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220534 - 
|   
|  16 marzo 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220535 - 
|   
|  16 marzo 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220536 - 
|   
|  18 marzo 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220537 - 
|   
|  18 marzo 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220538 - 
|   
|  19 marzo 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220539 - 
|   
|  17 marzo 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220540 - 
|   
|  22 marzo 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220541 - 
|   
|  25 marzo 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220542 - 
|   
|  22 marzo 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220543 - 
|   
|  27 marzo 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220544 - 
|   
|  27 marzo 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220545 - 
|   
|  27 marzo 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220546 - 
|   
|  18 marzo 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220547 - 
|   
|  18 marzo 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220548 - 
|   
|  12 aprile 2004 
|  NEAT
|- 
|  220549 - 
|   
|  12 aprile 2004 
|  NEAT
|- 
|  220550 - 
|   
|  13 aprile 2004 
|  NEAT
|- 
|  220551 - 
|   
|  11 aprile 2004 
|  NEAT
|- 
|  220552 - 
|   
|  14 aprile 2004 
|  NEAT
|- 
|  220553 - 
|   
|  15 aprile 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220554 - 
|   
|  13 aprile 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220555 - 
|   
|  13 aprile 2004 
|  NEAT
|- 
|  220556 - 
|   
|  16 aprile 2004 
|  NEAT
|- 
|  220557 - 
|   
|  16 aprile 2004 
|  NEAT
|- 
|  220558 - 
|   
|  16 aprile 2004 
|  NEAT
|- 
|  220559 - 
|   
|  17 aprile 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220560 - 
|   
|  17 aprile 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220561 - 
|   
|  17 aprile 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220562 - 
|   
|  17 aprile 2004 
|  NEAT
|- 
|  220563 - 
|   
|  20 aprile 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220564 - 
|   
|  20 aprile 2004 
|  CSS
|- 
|  220565 - 
|   
|  16 aprile 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220566 - 
|   
|  20 aprile 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220567 - 
|   
|  21 aprile 2004 
|  CSS
|- 
|  220568 - 
|   
|  20 aprile 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220569 - 
|   
|  22 aprile 2004 
|  CSS
|- 
|  220570 - 
|   
|  24 aprile 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220571 - 
|   
|  25 aprile 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220572 - 
|   
|  21 aprile 2004 
|  CINEOS
|- 
|  220573 - 
|   
|  21 aprile 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220574 - 
|   
|  21 aprile 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220575 - 
|   
|  23 aprile 2004 
|  Broughton, J.
|- 
|  220576 - 
|   
|  24 aprile 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220577 - 
|   
|  20 aprile 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220578 - 
|  2004 JG 
|  8 maggio 2004 
|  Young, J. W.
|- 
|  220579 - 
|   
|  12 maggio 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220580 - 
|   
|  10 maggio 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220581 - 
|   
|  12 maggio 2004 
|  CSS
|- 
|  220582 - 
|   
|  10 maggio 2004 
|  NEAT
|- 
|  220583 - 
|   
|  13 maggio 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220584 - 
|   
|  15 maggio 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220585 - 
|   
|  15 maggio 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220586 - 
|   
|  9 maggio 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220587 - 
|   
|  14 maggio 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220588 - 
|   
|  21 maggio 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220589 - 
|   
|  20 maggio 2004 
|  Bickel, W.
|- 
|  220590 - 
|   
|  24 maggio 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220591 - 
|   
|  7 giugno 2004 
|  CSS
|- 
|  220592 - 
|   
|  11 giugno 2004 
|  NEAT
|- 
|  220593 - 
|   
|  15 giugno 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220594 - 
|   
|  12 luglio 2004 
|  Broughton, J.
|- 
|  220595 - 
|   
|  9 luglio 2004 
|  NEAT
|- 
|  220596 - 
|   
|  11 luglio 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220597 - 
|   
|  11 luglio 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220598 - 
|   
|  11 luglio 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220599 - 
|   
|  14 luglio 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220600 - 
|   
|  11 luglio 2004 
|  NEAT
|}

220601-220700 

|- 
|  220601 - 
|   
|  16 luglio 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220602 - 
|   
|  16 luglio 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220603 - 
|   
|  20 luglio 2004 
|  Broughton, J.
|- 
|  220604 - 
|   
|  6 agosto 2004 
|  NEAT
|- 
|  220605 - 
|   
|  6 agosto 2004 
|  NEAT
|- 
|  220606 - 
|   
|  6 agosto 2004 
|  NEAT
|- 
|  220607 - 
|   
|  6 agosto 2004 
|  NEAT
|- 
|  220608 - 
|   
|  7 agosto 2004 
|  NEAT
|- 
|  220609 - 
|   
|  7 agosto 2004 
|  NEAT
|- 
|  220610 - 
|   
|  7 agosto 2004 
|  CINEOS
|- 
|  220611 - 
|   
|  6 agosto 2004 
|  NEAT
|- 
|  220612 - 
|   
|  8 agosto 2004 
|  NEAT
|- 
|  220613 - 
|   
|  9 agosto 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220614 - 
|   
|  8 agosto 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220615 - 
|   
|  8 agosto 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220616 - 
|   
|  9 agosto 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220617 - 
|   
|  6 agosto 2004 
|  NEAT
|- 
|  220618 - 
|   
|  9 agosto 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220619 - 
|   
|  9 agosto 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220620 - 
|   
|  9 agosto 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220621 - 
|   
|  10 agosto 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220622 - 
|   
|  11 agosto 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220623 - 
|   
|  9 agosto 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220624 - 
|   
|  10 agosto 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220625 - 
|   
|  14 agosto 2004 
|  NEAT
|- 
|  220626 - 
|   
|  15 agosto 2004 
|  Clingan, R.
|- 
|  220627 - 
|   
|  12 agosto 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220628 - 
|   
|  12 agosto 2004 
|  Siding Spring Survey
|- 
|  220629 - 
|   
|  15 agosto 2004 
|  Klet
|- 
|  220630 - 
|   
|  13 agosto 2004 
|  NEAT
|- 
|  220631 - 
|   
|  21 agosto 2004 
|  Broughton, J.
|- 
|  220632 - 
|   
|  21 agosto 2004 
|  CSS
|- 
|  220633 - 
|   
|  21 agosto 2004 
|  CSS
|- 
|  220634 - 
|   
|  30 agosto 2004 
|  Young, J. W.
|- 
|  220635 - 
|   
|  26 agosto 2004 
|  Siding Spring Survey
|- 
|  220636 - 
|   
|  7 settembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220637 - 
|   
|  7 settembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220638 - 
|   
|  7 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220639 - 
|   
|  7 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220640 - 
|   
|  7 settembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220641 - 
|   
|  8 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220642 - 
|   
|  8 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220643 - 
|   
|  8 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220644 - 
|   
|  8 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220645 - 
|   
|  8 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220646 - 
|   
|  8 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220647 - 
|   
|  8 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220648 - 
|   
|  9 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220649 - 
|   
|  7 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220650 - 
|   
|  8 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220651 - 
|   
|  8 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220652 - 
|   
|  8 settembre 2004 
|  NEAT
|- 
|  220653 - 
|   
|  8 settembre 2004 
|  NEAT
|- 
|  220654 - 
|   
|  7 settembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220655 - 
|   
|  7 settembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220656 - 
|   
|  8 settembre 2004 
|  NEAT
|- 
|  220657 - 
|   
|  9 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220658 - 
|   
|  9 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220659 - 
|   
|  10 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220660 - 
|   
|  11 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220661 - 
|   
|  11 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220662 - 
|   
|  7 settembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220663 - 
|   
|  10 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220664 - 
|   
|  10 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220665 - 
|   
|  10 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220666 - 
|   
|  10 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220667 - 
|   
|  10 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220668 - 
|   
|  10 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220669 - 
|   
|  10 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220670 - 
|   
|  10 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220671 - 
|   
|  10 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220672 - 
|   
|  10 settembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220673 - 
|   
|  11 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220674 - 
|   
|  11 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220675 - 
|   
|  11 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220676 - 
|   
|  11 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220677 - 
|   
|  11 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220678 - 
|   
|  11 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220679 - 
|   
|  11 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220680 - 
|   
|  11 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220681 - 
|   
|  11 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220682 - 
|   
|  11 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220683 - 
|   
|  9 settembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220684 - 
|   
|  9 settembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220685 - 
|   
|  9 settembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220686 - 
|   
|  10 settembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220687 - 
|   
|  10 settembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220688 - 
|   
|  15 settembre 2004 
|  Yeung, W. K. Y.
|- 
|  220689 - 
|   
|  15 settembre 2004 
|  Yeung, W. K. Y.
|- 
|  220690 - 
|   
|  8 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220691 - 
|   
|  9 settembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220692 - 
|   
|  10 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220693 - 
|   
|  13 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220694 - 
|   
|  13 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220695 - 
|   
|  15 settembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220696 - 
|   
|  8 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220697 - 
|   
|  13 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220698 - 
|   
|  13 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220699 - 
|   
|  13 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220700 - 
|   
|  13 settembre 2004 
|  LINEAR
|}

220701-220800 

|- 
|  220701 - 
|   
|  13 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220702 - 
|   
|  13 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220703 - 
|   
|  13 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220704 - 
|   
|  13 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220705 - 
|   
|  13 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220706 - 
|   
|  15 settembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220707 - 
|   
|  7 settembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220708 - 
|   
|  10 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220709 - 
|   
|  16 settembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220710 - 
|   
|  17 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220711 - 
|   
|  16 settembre 2004 
|  Siding Spring Survey
|- 
|  220712 - 
|   
|  17 settembre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220713 - 
|   
|  17 settembre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220714 - 
|   
|  18 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220715 - 
|   
|  18 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220716 - 
|   
|  22 settembre 2004 
|  Yeung, W. K. Y.
|- 
|  220717 - 
|   
|  21 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220718 - 
|   
|  17 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220719 - 
|   
|  17 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220720 - 
|   
|  17 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220721 - 
|   
|  17 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220722 - 
|   
|  17 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220723 - 
|   
|  18 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220724 - 
|   
|  18 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220725 - 
|   
|  21 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220726 - 
|   
|  22 settembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220727 - 
|   
|  17 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220728 - 
|   
|  17 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220729 - 
|   
|  22 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220730 - 
|   
|  16 settembre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220731 - 
|   
|  23 settembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220732 - 
|  
|  4 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220733 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220734 - 
|   
|  9 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220735 - 
|   
|  9 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220736 Niihama 
|   
|  11 ottobre 2004 
|  Hori, H., Maeno, H.
|- 
|  220737 - 
|   
|  10 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220738 - 
|   
|  13 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220739 - 
|   
|  14 ottobre 2004 
|  Tucker, R. A.
|- 
|  220740 - 
|   
|  3 ottobre 2004 
|  NEAT
|- 
|  220741 - 
|   
|  4 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220742 - 
|   
|  4 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220743 - 
|   
|  4 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220744 - 
|   
|  4 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220745 - 
|   
|  5 ottobre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220746 - 
|   
|  5 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220747 - 
|   
|  5 ottobre 2004 
|  NEAT
|- 
|  220748 - 
|   
|  5 ottobre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220749 - 
|   
|  5 ottobre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220750 - 
|   
|  5 ottobre 2004 
|  Powell
|- 
|  220751 - 
|   
|  6 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220752 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220753 - 
|   
|  4 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220754 - 
|   
|  5 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220755 - 
|   
|  5 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220756 - 
|   
|  5 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220757 - 
|   
|  6 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220758 - 
|   
|  6 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220759 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220760 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220761 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220762 - 
|   
|  4 ottobre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220763 - 
|   
|  5 ottobre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220764 - 
|   
|  5 ottobre 2004 
|  NEAT
|- 
|  220765 - 
|   
|  6 ottobre 2004 
|  NEAT
|- 
|  220766 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220767 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220768 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220769 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220770 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220771 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220772 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220773 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220774 - 
|   
|  8 ottobre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220775 - 
|   
|  8 ottobre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220776 - 
|   
|  8 ottobre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220777 - 
|   
|  8 ottobre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220778 - 
|   
|  9 ottobre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220779 - 
|   
|  9 ottobre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220780 - 
|   
|  9 ottobre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220781 - 
|   
|  4 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220782 - 
|   
|  6 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220783 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220784 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220785 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220786 - 
|   
|  8 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220787 - 
|   
|  8 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220788 - 
|   
|  9 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220789 - 
|   
|  9 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220790 - 
|   
|  9 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220791 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220792 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220793 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220794 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220795 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220796 - 
|   
|  8 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220797 - 
|   
|  15 ottobre 2004 
|  Goodricke-Pigott
|- 
|  220798 - 
|   
|  5 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220799 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220800 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|}

220801-220900 

|- 
|  220801 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220802 - 
|   
|  8 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220803 - 
|   
|  8 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220804 - 
|   
|  10 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220805 - 
|   
|  10 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220806 - 
|   
|  10 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220807 - 
|   
|  6 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220808 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220809 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220810 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220811 - 
|   
|  7 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220812 - 
|   
|  8 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220813 - 
|   
|  9 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220814 - 
|   
|  9 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220815 - 
|   
|  9 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220816 - 
|   
|  10 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220817 - 
|   
|  10 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220818 - 
|   
|  9 ottobre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220819 - 
|   
|  9 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220820 - 
|   
|  9 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220821 - 
|   
|  10 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220822 - 
|   
|  10 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220823 - 
|   
|  10 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220824 - 
|   
|  10 ottobre 2004 
|  NEAT
|- 
|  220825 - 
|   
|  11 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220826 - 
|   
|  13 ottobre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220827 - 
|   
|  10 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220828 - 
|   
|  13 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220829 - 
|   
|  15 ottobre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220830 - 
|   
|  4 ottobre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220831 - 
|   
|  10 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220832 - 
|   
|  10 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220833 - 
|   
|  13 ottobre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220834 - 
|   
|  8 ottobre 2004 
|  NEAT
|- 
|  220835 - 
|   
|  16 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220836 - 
|   
|  21 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220837 - 
|   
|  23 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220838 - 
|   
|  23 ottobre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220839 - 
|  2004 VA 
|  1 novembre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220840 - 
|  2004 VQ 
|  2 novembre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220841 - 
|   
|  2 novembre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220842 - 
|   
|  2 novembre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220843 - 
|   
|  3 novembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220844 - 
|   
|  3 novembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220845 - 
|   
|  3 novembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220846 - 
|   
|  3 novembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220847 - 
|   
|  4 novembre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220848 - 
|   
|  4 novembre 2004 
|  CSS
|- 
|  220849 - 
|   
|  3 novembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220850 - 
|   
|  4 novembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220851 - 
|   
|  5 novembre 2004 
|  NEAT
|- 
|  220852 - 
|   
|  5 novembre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220853 - 
|   
|  5 novembre 2004 
|  NEAT
|- 
|  220854 - 
|   
|  5 novembre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220855 - 
|   
|  5 novembre 2004 
|  NEAT
|- 
|  220856 - 
|   
|  6 novembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220857 - 
|   
|  7 novembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220858 - 
|   
|  10 novembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220859 - 
|   
|  12 novembre 2004 
|  CSS
|- 
|  220860 - 
|   
|  11 novembre 2004 
|  CSS
|- 
|  220861 - 
|   
|  11 novembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220862 - 
|   
|  12 novembre 2004 
|  CSS
|- 
|  220863 - 
|   
|  3 novembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220864 - 
|   
|  11 novembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220865 - 
|   
|  11 novembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220866 - 
|   
|  19 novembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220867 - 
|   
|  18 novembre 2004 
|  CINEOS
|- 
|  220868 - 
|   
|  30 novembre 2004 
|  NEAT
|- 
|  220869 - 
|   
|  17 novembre 2004 
|  CINEOS
|- 
|  220870 - 
|   
|  1 dicembre 2004 
|  Goodricke-Pigott
|- 
|  220871 - 
|   
|  8 dicembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220872 - 
|   
|  8 dicembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220873 - 
|   
|  10 dicembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220874 - 
|   
|  8 dicembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220875 - 
|   
|  8 dicembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220876 - 
|   
|  8 dicembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220877 - 
|   
|  10 dicembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220878 - 
|   
|  10 dicembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220879 - 
|   
|  2 dicembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220880 - 
|   
|  2 dicembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220881 - 
|   
|  2 dicembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220882 - 
|   
|  2 dicembre 2004 
|  CSS
|- 
|  220883 - 
|   
|  13 dicembre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220884 - 
|   
|  12 dicembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220885 - 
|   
|  11 dicembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220886 Lauren-Yuill 
|   
|  14 dicembre 2004 
|  CSS
|- 
|  220887 - 
|   
|  11 dicembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220888 - 
|   
|  10 dicembre 2004 
|  Spacewatch
|- 
|  220889 - 
|   
|  10 dicembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220890 - 
|   
|  14 dicembre 2004 
|  Bickel, W.
|- 
|  220891 - 
|   
|  15 dicembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220892 - 
|   
|  14 dicembre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220893 - 
|   
|  2 dicembre 2004 
|  CSS
|- 
|  220894 - 
|   
|  1 dicembre 2004 
|  NEAT
|- 
|  220895 - 
|   
|  16 dicembre 2004 
|  CSS
|- 
|  220896 - 
|   
|  18 dicembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220897 - 
|   
|  16 dicembre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220898 - 
|   
|  19 dicembre 2004 
|  LINEAR
|- 
|  220899 - 
|   
|  18 dicembre 2004 
|  Mount Lemmon Survey
|- 
|  220900 - 
|   
|  18 dicembre 2004 
|  Mount Lemmon Survey
|}

220901-220000 

|- 
|  220901 - 
|   
|  18 dicembre 2004 
|  Mount Lemmon Survey
|- 
|  220902 - 
|   
|  16 dicembre 2004 
|  LONEOS
|- 
|  220903 - 
|   
|  6 gennaio 2005 
|  CSS
|- 
|  220904 - 
|   
|  7 gennaio 2005 
|  LINEAR
|- 
|  220905 - 
|   
|  11 gennaio 2005 
|  LINEAR
|- 
|  220906 - 
|   
|  16 gennaio 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220907 - 
|   
|  2 febbraio 2005 
|  LINEAR
|- 
|  220908 - 
|   
|  2 febbraio 2005 
|  CSS
|- 
|  220909 - 
|   
|  2 marzo 2005 
|  LINEAR
|- 
|  220910 - 
|   
|  9 marzo 2005 
|  CSS
|- 
|  220911 - 
|   
|  9 marzo 2005 
|  LINEAR
|- 
|  220912 - 
|   
|  10 marzo 2005 
|  CSS
|- 
|  220913 - 
|   
|  10 marzo 2005 
|  Mount Lemmon Survey
|- 
|  220914 - 
|   
|  13 marzo 2005 
|  Mount Lemmon Survey
|- 
|  220915 - 
|   
|  14 marzo 2005 
|  Mount Lemmon Survey
|- 
|  220916 - 
|   
|  9 marzo 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220917 - 
|   
|  1 aprile 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220918 - 
|   
|  1 aprile 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220919 - 
|   
|  1 aprile 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220920 - 
|   
|  1 aprile 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220921 - 
|   
|  4 aprile 2005 
|  Tucker, R. A.
|- 
|  220922 - 
|   
|  4 aprile 2005 
|  CSS
|- 
|  220923 - 
|   
|  5 aprile 2005 
|  Mount Lemmon Survey
|- 
|  220924 - 
|   
|  5 aprile 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220925 - 
|   
|  6 aprile 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220926 - 
|   
|  6 aprile 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220927 - 
|   
|  11 aprile 2005 
|  LONEOS
|- 
|  220928 - 
|   
|  10 aprile 2005 
|  Mount Lemmon Survey
|- 
|  220929 - 
|   
|  4 aprile 2005 
|  CSS
|- 
|  220930 - 
|   
|  1 aprile 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220931 - 
|  2005 HM 
|  16 aprile 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220932 - 
|   
|  27 aprile 2005 
|  CINEOS
|- 
|  220933 - 
|   
|  30 aprile 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220934 - 
|   
|  4 maggio 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220935 - 
|   
|  6 maggio 2005 
|  CSS
|- 
|  220936 - 
|   
|  7 maggio 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220937 - 
|   
|  9 maggio 2005 
|  Mount Lemmon Survey
|- 
|  220938 - 
|   
|  10 maggio 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220939 - 
|   
|  11 maggio 2005 
|  NEAT
|- 
|  220940 - 
|   
|  9 maggio 2005 
|  LINEAR
|- 
|  220941 - 
|   
|  11 maggio 2005 
|  Mount Lemmon Survey
|- 
|  220942 - 
|   
|  9 maggio 2005 
|  Mount Lemmon Survey
|- 
|  220943 - 
|   
|  14 maggio 2005 
|  Mount Lemmon Survey
|- 
|  220944 - 
|   
|  3 maggio 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220945 - 
|   
|  4 maggio 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220946 - 
|   
|  4 maggio 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220947 - 
|   
|  8 maggio 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220948 - 
|   
|  16 maggio 2005 
|  Mount Lemmon Survey
|- 
|  220949 - 
|   
|  31 maggio 2005 
|  Lowe, A.
|- 
|  220950 - 
|   
|  31 maggio 2005 
|  LONEOS
|- 
|  220951 - 
|   
|  6 giugno 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220952 - 
|   
|  8 giugno 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220953 - 
|   
|  8 giugno 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220954 - 
|   
|  12 giugno 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220955 - 
|   
|  13 giugno 2005 
|  Mount Lemmon Survey
|- 
|  220956 - 
|   
|  15 giugno 2005 
|  Mount Lemmon Survey
|- 
|  220957 - 
|   
|  16 giugno 2005 
|  Mount Lemmon Survey
|- 
|  220958 - 
|   
|  27 giugno 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220959 - 
|   
|  28 giugno 2005 
|  NEAT
|- 
|  220960 - 
|   
|  29 giugno 2005 
|  NEAT
|- 
|  220961 - 
|   
|  28 giugno 2005 
|  NEAT
|- 
|  220962 - 
|   
|  27 giugno 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220963 - 
|   
|  27 giugno 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220964 - 
|   
|  29 giugno 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220965 - 
|   
|  29 giugno 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220966 - 
|   
|  28 giugno 2005 
|  NEAT
|- 
|  220967 - 
|   
|  29 giugno 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220968 - 
|   
|  29 giugno 2005 
|  NEAT
|- 
|  220969 - 
|   
|  21 giugno 2005 
|  NEAT
|- 
|  220970 - 
|   
|  27 giugno 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220971 - 
|   
|  27 giugno 2005 
|  NEAT
|- 
|  220972 - 
|   
|  17 giugno 2005 
|  Mount Lemmon Survey
|- 
|  220973 - 
|   
|  17 giugno 2005 
|  Mount Lemmon Survey
|- 
|  220974 - 
|   
|  17 giugno 2005 
|  Mount Lemmon Survey
|- 
|  220975 - 
|   
|  2 luglio 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220976 - 
|   
|  2 luglio 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220977 - 
|   
|  4 luglio 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220978 - 
|   
|  1 luglio 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220979 - 
|   
|  1 luglio 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220980 - 
|   
|  2 luglio 2005 
|  CSS
|- 
|  220981 - 
|   
|  3 luglio 2005 
|  Mount Lemmon Survey
|- 
|  220982 - 
|   
|  4 luglio 2005 
|  NEAT
|- 
|  220983 - 
|   
|  4 luglio 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220984 - 
|   
|  2 luglio 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220985 - 
|   
|  5 luglio 2005 
|  NEAT
|- 
|  220986 - 
|   
|  5 luglio 2005 
|  NEAT
|- 
|  220987 - 
|   
|  4 luglio 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220988 - 
|   
|  5 luglio 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220989 - 
|   
|  5 luglio 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220990 - 
|   
|  5 luglio 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220991 - 
|   
|  5 luglio 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220992 - 
|   
|  4 luglio 2005 
|  Siding Spring Survey
|- 
|  220993 - 
|   
|  6 luglio 2005 
|  Siding Spring Survey
|- 
|  220994 - 
|   
|  8 luglio 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220995 - 
|   
|  10 luglio 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220996 - 
|   
|  11 luglio 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220997 - 
|   
|  1 luglio 2005 
|  Spacewatch
|- 
|  220998 - 
|   
|  4 luglio 2005 
|  NEAT
|- 
|  220999 - 
|   
|  9 luglio 2005 
|  CSS
|- 
|  221000 - 
|   
|  10 luglio 2005 
|  Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0220001